Kovács Elemér (1835–1914) színész
Kovács Elemér (1890–1965) labdarúgó
Kovács Elemér (1941–2005) építész, belsőépítész
Kovács Elemér (1957–) újságíró